Jörgen Sundelin – ex velista svedese
 Peter Sundelin – ex velista svedese
 Ulf Sundelin – ex velista svedese